

Astronomia
 4324 Bickel – asteroide della fascia principale

Persone
 Alfred Bickel – calciatore svizzero
 Ernst Bickel – filologo classico tedesco
 George Bickel – attore statunitense
 Thomas Bickel – ex calciatore svizzero
 Wolf Bickel – astronomo amatoriale tedesco